Tael puede referirse a:

Tael, una antigua unidad monetaria de China.
Tael, un hada que aparece en el videojuego The Legend of Zelda: Majora's Mask.